Военный совет ЦК КПК
 Центральный военный совет КНР